

Persone
 Bruno Martinotti – direttore d'orchestra e compositore italiano.
 Federico Martinotti – enologo italiano
 Francesco Ranieri Martinotti – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scenografo italiano
 Giovanni Martinotti – medico e accademico italiano
 Guido Martinotti – sociologo e accademico italiano

Altro
 Metodo Martinotti – procedimento atto a produrre vino spumante

Pagine correlate 
Martinetti